Výraz Panama je prvotně název středoamerického státu, ale pojmenování Panamský, Panamská atd. nese i několik dalších topografických prvků v tomto regionu i jinde po světě.  

 Panama – středoamerický stát
 Ciudad de Panamá – hlavní město zmíněného státu
 Panamský průplav – mezioceánský průplav vedoucí přes území Panamy
 Panamský záliv – záliv Tichého oceánu rozkládající se jižně od panamské pevniny
 Panamská šíje – pevninská šíje spojující Severní a Jižní Ameriku
 Panamské průplavové pásmo
 Panama (provincie) – jedna z deseti provincií Panamy
 Západní Panama – jedna z deseti provincií Panamy

 Panamá – město v brazilském státě Goiás
 Panama (Florida), místo na Floridě
 Panama (Illinois), místo v Illinois
 Panama (Iowa), místo v Iowě,
 Panama (Nebraska), místo v Nebrasce,
 Panama (New York), místo ve státě New York,
 Panama (Oklahoma), místo v Oklahomě,

Další významy 
 Panama (klobouk) – letní klobouk, obvykle slaměný, původem nikoli z Panamy, ale z Ekvádoru, v módě kolem roku 1900
 Panama (textil) – druh textilie s plátnovou vazbou
 Panamská aféra – aféra související se stavbou Panamského průplavu, označení a synonymum pro velkou aféru a rozkrádáni, :en:Panama scandals
 Panamské dokumenty
 Panama (kryptografie)
 Paname – hovorový název Paříže
 Éditions du Panama – francouzské nakladatelství
 Panama (film, 2015) – srbský film
 Panama (film, 2022) – americký film